Références 

Tampa Bay
Lightning de Tampa Bay